Tuiatua Tupua Tamasese Efi (Moto'otua, 1 de marzo de 1938) es un político samoano que ocupó el cargo de O le Ao o le Malo, es decir, de jefe de estado de Samoa desde el 11 de mayo de 2007 hasta el 21 de julio de 2017. Fue elegido el 16 de junio de 2007 por el Parlamento por un mandato de cinco años tal como manda la Constitución de 1962. Sustituyó al monarca Malietoa Tanumafili II que ocupó el cargo hasta su muerte. En 2012 fue reelegido sin oposición.

Anteriormente fue Primer Ministro de Samoa en dos ocasiones. La primera vez del 24 de marzo de 1976 al 13 de abril de 1982, sustituyendo a Tupua Tamasese Lealofi IV que ocupó el cargo de forma interina. A su vez fue sucedido por Va'ai Kolone. Sin embargo Kolone fue obligado a dimitir y Efi volvió a ocupar el puesto del 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El gobierno de Efi también cayó, siendo sustituido por Tofilau Eti Alesana.

Ancestros

Referencias 

Primeros ministros de Samoa
Políticos de Samoa
Alumnado de la Universidad Victoria en Wellington